Сбо́рная Сент-Винсе́нта и Гренади́н по футбо́лу () — представляет Сент-Винсент и Гренадины на международных футбольных соревнованиях.

История 
Команда официально выступает на международной арене с 1989 года, за свою историю лишь раз квалифицировалась на крупный турнир — Золотой кубок КОНКАКАФ 1996 года, где проиграла обеим командам своей подгруппы (0:5 от Мексики и 0:3 от Гватемалы). Чтобы отбираться на финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ, команда принимает участие в розыгрыше Карибского кубка. Лучшее достижение Сент-Винсента и Гренадин на этом турнире — второе место, занятое в 1995 году.

Чемпионат мира 
 1930—1986 — не существовала
 1990 — не являлась членом ФИФА
 1994—2022 — не прошла квалификацию

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1991 — не принимала участия
 1993 — не прошла квалификацию
 1996 — групповой этап
 1998—2002 — не прошла квалификацию
 2003 — не принимала участия
 2005—2019 — не прошла квалификацию

Карибский кубок 
 1989 — финальный турнир
 1991 — не принимала участие
 1992 — финальный турнир
 1993 — финальный турнир
 1994 — не прошла квалификацию
 1995 — финал
 1996 — финальный турнир
 1997 — первый этап
 1998 — первый этап
 1999 — первый раунд
 2001 — квалификационная группа
 2005 — второй раунд плей-офф
 2007 — финальный турнир
 2008 — первый раунд

Известные тренеры 

  Стюарт Халл
  Зоран Враньеш
  Бертиль Сент-Клер

Примечания

Ссылки 
 Сборная Сент-Винсента и Гренадин на сайте ФИФА

Сент-Винсент и Гренадины
Футбол в Сент-Винсенте и Гренадинах